Ллано или Льяно () — испаноязычный топоним.

 Ллано —  округ в Техасе (США).
 Ллано —  город в Техасе (США), центр одноимённого округа.
 Ллано — река в Техасе (США).

См. также 
 Льяно
 Llano